Lenntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lenntjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (11,3 ha)
Stora Lenntjärnen, sjö i Falu kommun, 
Lenntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn